Оліварес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья.
 Оліварес-де-Хукар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Оліварес-де-Дуеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.

Персоналії 

 Мануель Оліварес (1909—1976) — іспанський футболіст.
 Рубен Оліварес (*1947) — мексиканський боксер.
 Феліпе Оліварес (1910—?) — мексиканський футболіст.